Соревнования по дзюдо в весовой категории до 63 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 19 сентября. Приняли участие 22 спортсменки из 22 стран.

Бельгийская дзюдоистка Гелла Вандекавейе и южнокорейская спортсменка Чон Сон Сук завоевали свою вторую олимпийскую медаль. На Играх 1996 года в Атланте Вандекавейе стала серебряным призёром, а Чон Сон Сук бронзовой медалисткой в категории до 61 кг. Для остальных призёров эта медаль стала первой олимпийской наградой в их карьере. Олимпийская чемпионка 1996 года японка Юко Эмото участия в Играх не принимала.

Самым коротким боем турнира стал поединок первого раунда между спортсменкой из США Челитой Шутц и венгеркой Эстер Чизмадией. Он продолжался всего 30 секунд и завершился победой американки.

Медалисты

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт